Wuwei är kinesiska och kan syfta på 

Wu wei, en filosofisk princip inom daoismen;
Wuwei, Gansu, en stad på prefekturnivå i Gansu-provinsen;
Wuwei, Wuhu, en stad på häradsnivå i Anhui-provinsen.

WP:Projekt Kina